L'aparell per a mesurar el consum de diversos subministraments com l'aigua, el gas o l'electricitat. Vegeu també mesurament net.
 Un circuit seqüencial, comptador.
 Una  variable per a portar el compte en un algorisme. Se solen anomenar amb les lletres i, j, k...
 Un comptador públic.
 Un tresorer. Especialment en l'entorn baixmedieval i en la Monarquia Hispànica, els càrrecs d'almoixerif i de comptador major.
 Un component de la gramàtica de la  llengua japonesa.
 Un element web anomenat comptador de visites.